Jorm kan syfta på:

 Jurm (distriktshuvudort) – en distriktshuvudort i Afghanistan
 Jormsjön – en fjällsjö i Frostvikens socken, Strömsunds kommun i nordvästra Jämtland
 Jormvattnet – en småort i Strömsunds kommun, Jämtlands län
 Lill-Jorm – en sjö i Strömsunds kommun, Jämtlands län
 Stor-Jorm – en sjö i Strömsunds kommun, Jämtlands län

Se även
Jurm – flera betydelser